Barri del Putxet, nucli del barri del Putxet i Farró, al districte de Sarrià - Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona
 El Putxet i el Farró, barri administratiu al districte de Sarrià - Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona
 El Putxet (Marqueixanes), turó al terme comunal de Marqueixanes, de la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord
 Estació del Putxet, estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al subsòl del carrer de Balmes
 Jardins del Turó del Putxet, parc al turó del Putxet al barri del Putxet i Farró a la ciutat de Barcelona